Александра Стівенсон і Серена Вільямс були чинними чемпіонками, але Вільямс вирішила цього року не брати участі. Стівенсон грала в парі з Анастасією Мискіною, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Олена Лиховцева і Надія Петрова.

Світлана Кузнецова і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Лиховцева і Петрова з рахунком 3–6, 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Аніко Капрош /  Лідія Штайнбах

Сітка

Посилання 
 2003 Sparkassen Cup Draw 

Sparkassen Cup (теніс)
Тур WTA 2003